Виктор Вилкс (родился , ) — латвийский режиссёр музыкальных и рекламных клипов, сценарист и кинорежиссёр.

Начал работать в 1998 году. Основал продакшн студию Vilks Studio. Широкую известность Виктору Вилксу принесло сотрудничество с группой Мумий Тролль и Земфирой. Также снял клипы для БИ-2, Сплин, Вячеслава Бутусова, Каста, Gustavo. Был режиссёром киноконцертов Земфиры и Ёлки.

В 2011 году создал музыкальный клип для фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой» с участием музыканта Баста. Был режиссёром и художником видео-шоу для концертного тура рок-группы Агата Кристи.

Как кинорежиссёр дебютировал в 2013 году — в соавторстве со Славомиром Леонтьевым снял полнометражный фильм «Препод», который получил приз на кинофестивале в Казахстане. Помимо фильма, был создан одноименный музыкальный клип с музыкой Батырхана Шукенова.

Фильмография

Видеоклипы

Рекламная индустрия

В 2003 году получил Grand Prix на Golden Hammer за рекламный ролик Ears. Был приглашен в качестве режиссёра для создания имидж-рекламы Санкт-Петербурга «Эрмитаж» и «Казанский собор».